Großsteingrab Dambeck steht für:

 Großsteingrab Dambeck (Groß Kiesow) in Dambeck, Groß Kiesow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingräber bei Dambeck (Bütow) in Dambeck, Bütow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern